Longinus ist der (von dem lateinischen Adjektiv longus, -a, -um: „lang“) abgeleitete Name oder Beiname folgender Personen: 

 Longinus, römischer Centurio
 Longinus da Cunha (1945–2006), römisch-katholischer Erzbischof von Ende
 Longinus von Cardala (Longinus Calvus; † 497), oströmischer Offizier isaurischer Herkunft und Rebell gegen Kaiser Anastasios I.
 Aelius Longinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Gaius Iulius Longinus, römischer Suffektkonsul 107
 Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus, römischer Senator
 Gaius Valerius Longinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Lucius Decrius Longinus, römischer Offizier (Kaiserzeit)

 Titus Flavius Longinus (* um 112), römischer Politiker und Senator des 2. Jahrhunderts
 Flavius Longinus († nach 492), oströmischer Konsul und Thronprätendent des 5. Jahrhunderts

 Jan Długosz (auch: Johannes Longinus; 1415–1480), polnischer Diplomat, Geograph und Historiker
 Vincenz Lang (Vincentius Longinus Eleutherius; † 1503), deutscher Humanist
 Friedrich Westhoff, Pseudonym (Doktor) Longinus (1857–1896), deutscher Biologe und Schriftsteller

Die griechischen Namensform Longinos ist der Name folgender Personen:
 Longinos (vollständig Kassios Longinos, lateinisch Cassius Longinus; ~212–272), antiker Philosoph
 Pseudo-Longinos, anonymer antiker Verfasser der Schrift Über das Erhabene
 Longinos (Bildhauer), antiker graeco-romanischer Bildhauerwohl des 3. Jahrhunderts

Siehe auch: 
 Longinusturm, Turm auf der höchsten Erhebung des westlichen Münsterlandes, Kurzform Longinus
 Longino, die italienische Namensform
 Longin, die eingedeutschte Namensform